Calore Irpino, riu d'Itàlia que passa per Benevent i desaigua al Volturno 
 Calore Lucano o Calore Salernitano, riu del sud-oest d'Itàlia que desaigua al riu Sele